Valentina Visconti (1357-1393), koningin van Cyprus
 Valentina Visconti (1370-1408), hertogin van Orléans